„Piavei csata” néven ismert események

Napóleoni háborúk
 Piavei csata (1809): az ötödik koalíciós háború csatája, 1809. május 8–9., francia–itáliai győzelemmel.

Első világháború
 Első piavei csata, a caporettói áttörést (a XII. isonzói csatát) lezáró ütközet, 1917. november 12. – december 2. között, osztrák–magyar–német győzelemmel,
 Második piavei csata: 1918. június 15 – június 22. között, antant győzelemmel
 Harmadik piavei csata vagy Vittorio Venetó-i csata: 1918. október 24 – november 4. között, döntő antant győzelemmel.